T86 peut désigner :
 Carabine T86, un fusil d’assaut taïwanais ;
 Echec et rejet d'organes et de tissus greffés, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres